Кумай:
 Кумай (снежный гриф) — вид хищных птиц рода грифы.
 Кумай — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана.
 Кумай — река в России, приток Колвы.

См. также 
 Кумаи